Vulivuli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Vulivuli (* 1985), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Finau Vulivuli (* 1982), fidschianische Fußballschiedsrichterin
 Thomas Vulivuli (* 1981), fidschianischer Fußballspieler